Mehrere Schiffe der britischen Royal Navy tragen den Namen HMS Sceptre (engl.: Zepter):

HMS Sceptre (1781) war ein Segellinienschiff mit 64 Kanonen. Sie lief 1781 vom Stapel und sank 1799 in einem schweren Sturm in der Tafelbucht nahe dem Kap der Guten Hoffnung.
HMS Sceptre (1802) war ein Segellinienschiff mit 74 Kanonen. Sie lief 1802 vom Stapel, wurde 1815 außer Dienst gestellt und 1821 abgebrochen.
HMS Sceptre (1917) war ein Zerstörer der R-Klasse. Sie lief 1917 vom Stapel und wurde 1926 zur Verschrottung verkauft.
HMS Sceptre (P215) war ein U-Boot der S-Klasse. Sie lief 1943 vom Stapel und wurde 1949 außer Dienst gestellt und verschrottet.
HMS Sceptre (S104) ist ein Atom-U-Boot der Swiftsure-Klasse. Sie wurde 1976 in Dienst gestellt und ist seitdem im Einsatz.

Weblinks 

Sceptre